Ма́ргарет Джо́рдж (англ. Margaret George; род. 19 января 1943, Нашвилл, Теннесси) — американская писательница и историк.

Биография 
Маргарет Джордж родилась 19 января 1943 г. в городе Нашвилл, в семье американского дипломата. Когда девочке исполнилось четыре года, её семью отправили в командировку в Китайскую Республику, спустя два года они переехали в Тель-Авив, Израиль и в немецкие города Берлин и Бонн. В Израиле, шестилетняя Маргарет Джордж, вдохновленная литературными произведениями, начала свою писательскую деятельность. Получила высшее образование в университете Тафтса, изучая английскую литературу и биологию. Вскоре вышла замуж и переехала с супругом в Сент-Луис, далее в Уппсалу, Швеция, после чего они отправились в Мадисон, где проживают по сей день.

Исторические романы 
 (1986) «Безнадёжно одинокий король. Генрих VIII и шесть его жен»
The Autobiography of Henry VIII: With Notes by His Fool, Will Somers
 (1992) «Мария Шотландская»
Mary Queen of Scotland and the Isles
 (1997) «Дневники Клеопатры»
The Memoirs of Cleopatra
 (2002) «Тайная история Марии Магдалины»
Mary, Called Magdalene
 (2006) «Елена Троянская»
Helen of Troy
 (2011) «Елизавета I»
Elizabeth I: The Novel

Другое
 (2006) «Люсиль Лост»
Lucille Lost

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета Тафтса